Josef Moser (priester) (1861-1944), Oostenrijks priester en entomoloog
 Josef Moser (jurist) (1955), Oostenrijks minister van justitie